Giochi della XVIII Olimpiade – competizione sportiva svoltasi a Tokyo dal 10 ottobre al 24 ottobre 1964
 II Giochi Paralimpici estivi – competizione sportiva svoltasi a Tokyo dal 3 novembre all'11 novembre 1964